Олимпиа́да в античности — четырёхлетний циклический период между двумя последовательными Олимпийскими играми в Древней Греции.

Летоисчисление по античным Олимпиадам 
Согласно легендам, Олимпийские игры впервые организовал в незапамятные времена Геракл (по Евсевию в 1210-е гг. до н. э.), проводились они раз в 5 лет. Затем традиция проведения игр прервалась и была возобновлена при элидском царе Ифите и содействии спартанского правителя Ликурга. Время правления Ифита точно неизвестно, античные авторы относят проведение первых игр после перерыва на промежуток в 884—828 годах до н. э. Вначале Олимпийские игры не нумеровались, а назывались по имени победителя в единственном виде состязаний, беге на стадию. Имена победителей впервые собрал Парабаллон из Элиды. Гиппий из Элиды упорядочил, расставил по порядку и пронумеровал Олимпийские игры на рубеже V—IV веков до н. э., Аристотель позднее также составил список Олимпийских игр. Широко использовать хронологию по Олимпиадам впервые стал в своих работах историк Тимей из Сицилии в конце IV века до н. э..

На основании собранных материалов античные авторы решили начать отсчёт Олимпиад с 776 до н. э., в этот год Олимпийские игры известны по имени победителя. Вероятно, не удалось восстановить имён победителей в более ранних играх, а значит, и само проведение игр не может считаться достоверным фактом.
Юлий Африкан, греческий автор III века, пишет, что игры 776 года до н. э. на самом деле были 14-ми.
Византийский автор Фотий пишет в отзыве на труд Флегона из Тралл, написавшего во II веке труд по Олимпийской хронологии и победителям на Олимпиадах:
«Трактат начинается с 1-й Олимпиады, потому что, как признают почти все другие авторы, не существует подробных или точных свидетельств о предшествующих периодах, но разные авторы делают разные заявления, и даже те из них, кто внушает доверие, противоречат сами себе».

Таким образом,
 Первый год  олимпиады — июль 776 год до н. э. — июль 775 год до н. э.
 Второй год  олимпиады — июль 775 год до н. э. — июль 774 год до н. э.
 Третий год  олимпиады — июль 774 год до н. э. — июль 773 год до н. э.
 Четвёртый год  олимпиады — июль 773 год до н. э. — июль 772 год до н. э.
 Первый год  олимпиады — июль 772 год до н. э. — июль 771 год до н. э.
…
 Четвёртый год  Олимпиады — июль 1 года до н. э. — июль 1 года н. э.
 Первый год  Олимпиады — июль 1 года н. э. — июль 2 года н. э.
…
 Первый год  олимпиады — июль 393 года — июль 394 года
Олимпийские игры перестали проводиться при последнем императоре единой Римской империи Феодосии как языческие. Точные свидетельства о последних играх отсутствуют, считается, что  Олимпиада уже не состоялась.

Олимпийский календарь 
  Олимпиада 776 год до н. э. — Кореб из Элиды выиграл состязание в беге. До  Олимпиады бег (на стадий, 192 м) был единственным видом состязаний.
  Олимпиада 772 год до н. э. — победитель Антимах из Элиды
  Олимпиада 768 год до н. э. — победитель Андрокл из Мессении
  Олимпиада 764 год до н. э. — победитель Поликар из Мессении
  Олимпиада 760 год до н. э. — победитель Эсхин из Элиды
  Олимпиада 756 год до н. э. — победитель Эбот из Димы (Ахайя). Когда ахейцы не оказали ему должного почёта и уважения, проклял их, так что с тех пор на 60 лет никто из Ахайи не одерживал победу на Олимпиаде. Лишь через три столетия, в 460 году до н. э., соотечественники установили статую в честь Эбота.
  Олимпиада 752 год до н. э. — победитель Диокл из Мессении. Он был первым, кого увенчали венком из священной маслины, который стал традиционной наградой Олимпийских (и Немейских) игр.
  Олимпиада 748 год до н. э. — победитель Антикл из Мессении. Жители Писы в союзе с аргосским тираном Фидоном проводили эти игры, силой отняв эту привилегию у жителей Элиды (Фидон ссылался на родство с учредителем игр Гераклом). Впоследствии элейцы вычеркнули эту Олимпиаду из списков.
  Олимпиада 744 год до н. э. — победитель Ксенокл из Мессении
  Олимпиада 740 год до н. э. — победитель Дотад из Мессении
  Олимпиада 736 год до н. э. — победитель Леохар из Мессении
  Олимпиада 732 год до н. э. — победитель Оксифем из Коронеи (Беотия)
  Олимпиада 728 год до н. э. — победитель Диокл из Коринфа
  Олимпиада 724 год до н. э. — победитель Десмон из Коринфа. Добавлен двойной бег (на два стадия, 384 м): победитель Гипен из Элиды
  Олимпиада 720 год до н. э. — победитель Орсипп из Мегар. Добавлен длинный бег (7 стадий, позже длина изменялась до 24 стадий): победитель Аканф из Лаконии, который также победил в двойном беге. Атлеты стали соревноваться обнажёнными по примеру Аканфа или, по другим источникам, Орсиппа.
  Олимпиада 716 год до н. э. — победитель Пифагор из Лаконии
  Олимпиада 712 год до н. э. — победитель Пол из Эпидавра (Арголида)
  Олимпиада 708 год до н. э. — победитель Теллис из Сикиона. Добавлена борьба: победитель Еврибат из Лаконии. Добавлено пятиборье (пентатлон), включавшее бег, борьбу, прыжки в длину, метание копья и диска: победитель Лампис (Лампид) из Лаконии
  Олимпиада 704 год до н. э. — победитель Мен из Мегара
  Олимпиада 700 год до н. э. — победитель Аферад из Лаконии
  Олимпиада 696 год до н. э. — победитель Пантакл из Афин
  Олимпиада 692 год до н. э. — победитель Пантакл во 2-й раз подряд
  Олимпиада 688 год до н. э. — победитель Икарий из Гипересии (Ахайя). Добавлен кулачный бой: победитель Ономаст из Смирны (в то время Иония). Ономаст установил правила в кулачном бое.
  Олимпиада 684 год до н. э. — победитель Клеоптолем из Лаконии
  Олимпиада 680 год до н. э. — победитель Фалпис из Лаконии. Добавлены гонки квадриг: победитель Пагон (Пагонда) из Фив (Беотия)
  Олимпиада 676 год до н. э. — победитель Каллисфен из Лаконии, Филомброт из Спарты выиграл пятиборье в 1-й раз
  Олимпиада 672 год до н. э. — победитель Евриб из Афин. Пятиборье: Филомброт из Спарты выиграл во 2-й раз
  Олимпиада 668 год до н. э. — победитель Хармис из Лаконии. Хармис тренировался на диете из сушёного инжира. Эти игры прошли в Писе, потому что Элида была занята войной против Димы. Филомброт из Спарты выиграл пятиборье в 3-й раз и стал первым троекратным победителем в одном виде олимпийских состязаний.
  Олимпиада 664 год до н. э. — победитель Хионий из Лаконии
  Олимпиада 660 год до н. э. — победитель Хионий во 2-й раз подряд. Жители Писы восстали против Элиды, и поэтому писийцы руководили этой и следующими 22 играми до 52-й включительно.
  Олимпиада 656 год до н. э. — победитель Хионий в 3-й раз подряд
  Олимпиада 652 год до н. э. — победитель Кратин из Мегар. Победители: в кулачном бою Комей из Мегар, брат Кратина.
  Олимпиада 648 год до н. э. — победитель Гилис из Лаконии. Добавлен панкратион: победитель Лигдамид из Сиракуз. Добавлены ска́чки на лошадях: победитель Краксил (Кравксид) из Краннона (Фессалия. В гонках квадриг победитель Мирон, брат тирана Сикиона
  Олимпиада 644 год до н. э. — победитель Стом из Афин
  Олимпиада 640 год до н. э. — победитель Сфер из Лаконии. Победители: в двойном беге Килон из Афин.
  Олимпиада 636 год до н. э. — победитель Аритам из Лаконии. В панкратии: Фринон из Афин
  Олимпиада 632 год до н. э. — победитель Евриклид из Лаконии. Добавлен бег для юношей (до 20 лет): победитель Полиник из Элиды. Добавлена борьба для юношей: победитель Гиппосфен из Лаконии, который выиграл затем 5 игр подряд в борьбе для мужчин.
  Олимпиада 628 год до н. э. — победитель Олинфей из Лаконии. Добавлено пятиборье для юношей (только в эту Олимпиаду): победитель Евтелид из Лаконии. Борьба среди юношей: победитель также Евтелид из Лаконии.
  Олимпиада 624 год до н. э. — победитель Рипсолей из Лаконии. В борьбе среди взрослых атлетов: Гиппосфен из Лаконии (ранее, в  Олимпиаде побеждал в борьбе среди юношей)
  Олимпиада 620 год до н. э. — победитель Олинфей из Лаконии во 2-й раз. В борьбе среди взрослых атлетов: Гиппосфен из Лаконии во 2-й раз
  Олимпиада 616 год до н. э. — победитель Клеонд из Фив. Добавлен кулачный бой для юношей: победитель Филет из Сибариса. В борьбе среди взрослых атлетов: Гиппосфен из Лаконии в 3-й раз.
  Олимпиада 612 год до н. э. — победитель Ликот из Лаконии. В борьбе среди взрослых атлетов: Гиппосфен из Лаконии в 4-й раз.
  Олимпиада 608 год до н. э. — победитель Клеон из Эпидавра (Арголида). В борьбе среди взрослых атлетов: Гиппосфен в 5-й раз.
  Олимпиада 604 год до н. э. — победитель Гелон из Лаконии. Борьба среди юношей: победитель Гетоймокл из Лаконии, сын Гиппосфена (см. выше), ставший впоследствии четырёхкратным олимпиоником по борьбе среди взрослых атлетов.
  Олимпиада 600 год до н. э. — победитель Антикрат из Эпидавра. В борьбе среди взрослых: Гетоймокл из Лаконии
  Олимпиада 596 год до н. э. — победитель Хрисамакс из Лаконии. Бег среди юношей выиграл Полимнестор из Милета, который догонял зайцев, когда пас коз. В борьбе среди взрослых: Гетоймокл из Лаконии во 2-й раз.
  Олимпиада 592 год до н. э. — победитель Еврикл из Лаконии. В борьбе среди взрослых: Гетоймокл из Лаконии в 3-й раз. В состязании квадриг: Алкмеон, сын Мегакла из Афин.
  Олимпиада 588 год до н. э. — победитель Гликон из Кротона (Италия). Пифагор из Самоса (не великий математик) был исключён из состязаний в кулачном бою среди юношей и осмеян за изнеженность и длинные волосы, но участвовал в кулачном бою среди взрослых и побил всех соперников. В борьбе среди взрослых атлетов: Гетоймокл из Лаконии в 4-й раз.
  Олимпиада 584 год до н. э. — победитель Ликин из Кротона (Италия)
  Олимпиада 580 год до н. э. — победитель Епителид из Лаконии. Количество судей Олимпийских игр увеличивается от одного до двух (представители элейского рода Оксилидов).
  Олимпиада 576 год до н. э. — Эратосфен из Кротона
  Олимпиада 572 год до н. э. — Агис из Элиды. В панкратионе: Аррихион (Аррахион) из Фигалии (Аркадия).
  Олимпиада 568 год до н. э. — Гагнон с Пепарефа. В панкратионе: Аррихион из Фигалии (Аркадия) во 2-й раз.
  Олимпиада 564 год до н. э. — Гиппострат из Кротона. Аррихион из Фигалии (Аркадия) был задушен и умер, выигрывая панкратион в 3-й раз, и даже мёртвым он стал победителем, потому что его соперник уже признал поражение после того, как Аррихион сломал ему ногу. В конных скачках и в состязании квадриг победил Каллий, сын Фениппа из Афин; впоследствии внук Каллия также становился олимпиоником.
  Олимпиада 560 год до н. э. — Гиппострат во 2-й раз. В гонках квадриг: Мильтиад, сын Кипсела из Афин.
  Олимпиада 556 год до н. э. — Федр из Фарсалы
  Олимпиада 552 год до н. э. — Ладром из Лаконии
  Олимпиада 548 год до н. э. — Диогнет из Кротона
  Олимпиада 544 год до н. э. — Архилох из Коркиры. Победитель в кулачном бою: Праксидам (Праксидамант) из Эгины; ему первому была установлена статуя в священной роще Олимпии, она была сделана из кипариса. Со следующей олимпиады такое право получили все олимпионики.
  Олимпиада 540 год до н. э. — Апеллай из Элиды. Милон из Кротона, считающийся самым знаменитым атлетом античности, в 14 лет выиграл борьбу среди юношей. Затем он победил в следующих 5 Олимпиадах в борьбе среди взрослых.
  Олимпиада 536 год до н. э. — Агафарх из Коркиры. Победитель в панкратионе: Рексбий (Рексибий) из Опунта. В борьбе среди взрослых: Милон из Кротона. В состязании квадриг: Кимон, сын Стесагора из Афин, брат Мильтиада, олимпионика 560 года до н. э.
  Олимпиада 532 год до н. э. — Эриксий из Халкиса. В состязании квадриг: Кимон из Афин во 2-й раз. В борьбе среди взрослых: Милон из Кротона во 2-й раз.
  Олимпиада 528 год до н. э. — Парменид из Камарины. В гонке квадриг: Кимон из Афин в 3-й раз. В борьбе среди взрослых: Милон из Кротона в 3-й раз.
  Олимпиада 524 год до н. э. — Менандр из Фессалии. В борьбе среди взрослых: Милон из Кротона в 4-й раз.
  Олимпиада 520 год до н. э. — Анох из Тарента. Добавлен бег в полном вооружении (гоплитодром): победитель Дамарет из Гераи. Победители: в борьбе Милон из Кротона в 5-й раз (в 6-й раз, включая победу среди юношей), в кулачном бою Главк, сын Демила из Кариста.
  Олимпиада 516 год до н. э. — Исхир из Гимера. Победители: в панкратионе Тимасифей из Дельф; в гоплитодроме Дамарет из Гереи во 2-й раз; в гонке квадриг Клеосфен из Эпидамна.
  Олимпиада 512 год до н. э. — Фанад из Пеллены (Ахайя). Фанад был первым, кто выиграл все три вида бега: бег на стадию, двойной бег и бег в полном вооружении (гоплитодром). Победитель в панкратионе: Тимасифей из Дельф во 2-й раз. В конных скачках: Фейдол из Коринфа (несмотря на то, что его лошадь сбросила всадника, она пришла первой).
  Олимпиада 508 год до н. э. — Исомах из Кротона. Победители: в борьбе Каллител из Спарты
  Олимпиада 504 год до н. э. — Исомах во 2-й раз. Победители: в двойном беге Фессал из Коринфа.
  Олимпиада 500 год до н. э. — Никасий из Опунта. Победители: в пятиборье Акматид из Спарты, в борьбе Филон с Керкиры. В программу введена апена (состязание колесниц, запряжённых мулами), первым победителем стал Ферсий из Фессалии. В гонках квадриг: Каллий, сын Гиппоника из Афин (внук олимпионика Каллия).
  Олимпиада 496 год до н. э. — Тисикрат из Кротона. Победители: в борьбе Филон с Керкиры во 2-й раз. В гонках квадриг: Каллий, сын Гиппоника из Афин во 2-й раз. В программу введена кальпа (попеременный бег и скачка на колеснице), первым победителем стал Патек из Димы.
  Олимпиада 492 год до н. э. — Тисикрат во 2-й раз. В гонках квадриг: Каллий, сын Гиппоника из Афин в 3-й раз. Клеомед из Астипалеи убил в кулачном бою своего соперника, Икка из Эпидавра, и был лишён титула победителя.
  Олимпиада 488 год до н. э. — Астиал (Астил) из Кротона, он же в двойном беге. Победители: в кулачном бою Диогнет с Крита, в гонках колесниц Гелон сын Дейномена, тиран Гелы.
  Олимпиада 484 год до н. э. — Астиал во 2-й раз и в коротком, и в двойном беге, но выступал за Сиракузы, «перекупленный» Гиероном (возмущённые кротонцы сбросили его статую с пьедестала). Победители: в кулачном бою Евфим, сын Астиклея из Локр; в борьбе Агий из Фессалии; в гоплитодроме Мнасей из Кирены (Ливия); в пятиборье Феопомп Старший, сын олимпионика Дамарета из Гереи. В апене (гонки колесниц на мулах) победил Анаксилай, тиран Регия (по другим источникам, на следующих играх) и приказал отчеканить в честь победы тетрадрахму.
  Олимпиада 480 год до н. э. — Астиал в 3-й раз и в коротком, и в двойном беге, в 1-й раз в гоплитодроме, выступал за Сиракузы. Победители: в длинном беге Дромей из Стимфала; в кулачном бою Феаген, сын Тимосфена из Фасоса; в панкратионе Дромей из Мантинеи (Аркадия) ввиду отказа соперников от борьбы; в пятиборье Феопомп Старший, сын Дамарета из Гереи (во 2-й раз).
  Олимпиада 476 год до н. э. — Скамандрий из Митилен. Победители: в двойном беге Дандий из Аргоса, в кулачном бою Евфим из Локр во 2-й раз, в панкратионе Феаген из Фасоса (на прошлой олимпиаде он был первым в кулачном бою). В конных скачках Гиерон, сын Дейномена, тиран Сиракуз; в состязаниях квадриг — Ферон, тиран Акраганта.
  Олимпиада 472 год до н. э. — Дандий из Аргоса (на предыдущей олимпиаде побеждал в двойном беге). Победители: в кулачном бою Евфим из Локр в 3-й раз; в панкратионе Каллий, сын Дидимия из Афин. В конных скачках Гиерон, сын Дейномена, во 2-й раз.
  Олимпиада 468 год до н. э. — Парменид из Посейдонии. Победители: в борьбе Ефармост из Опунта, в панкратионе Епитимад из Аргоса, в кулачном бою Меналк из Опунта и (в разряде юношей) Агесидам из Локров Эпизефирских. В состязаниях квадриг: Гиерон, сын Дейномена, тиран Сиракуз.
  Олимпиада 464 год до н. э. — Ксенофон из Коринфа, победил также в пятиборье. Победители: в кулачном бою Диагор с Родоса, в панкратионе Менал из Мантинеи, в борьбе среди юношей Ферий из Эгины.
  Олимпиада 460 год до н. э. — Торимм из Фессалии. Победители: в длинном беге Лад из Аргоса; в борьбе Амесин из Барки, который тренировался в борьбе с быком, когда пас скот. Он даже привёл быка в Пизу, чтобы тренироваться.
  Олимпиада 456 год до н. э. — Полимнаст из Кирен
  Олимпиада 452 год до н. э. — Лик из Лариссы (Фессалия). Победители: в пятиборье Пифокл из Илии, в панкратионе Дамагет с Родоса
  Олимпиада 448 год до н. э. — Криссон из Гимера. Победители: в долгом беге Эгид с Крита, в кулачном бою Дамагет с Родоса, в панкратионе Дамагет с Родоса во 2-й раз (брат Акусилая)
  Олимпиада 444 год до н. э. — Криссон во 2-й раз. Победители: в пентатлоне Икк из Тарента
  Олимпиада 440 год до н. э. — Криссон в 3-й раз. Победители: в длинном беге Лад из Спарты
  Олимпиада 436 год до н. э. — Феопомп из Фессалии
  Олимпиада 432 год до н. э. — Софрон из Амбракии. Победители: в панкратионе Дорией с Родоса
  Олимпиада 428 год до н. э. — Симмах из Мессении. Победители: в панкратионе Дорией с Родоса во 2-й раз
  Олимпиада 424 год до н. э. — Симмах во 2-й раз. Дорией с Родоса победил в панкратионе в 3-й раз. В годы Пелопоннесской войны Дорией был захвачен в плен афинянами и приговорён к смерти, но отпущен на свободу из-за уважения к его олимпийским победам.
  Олимпиада 420 год до н. э. — Гипербий из Сиракуз. Победители: в долгом беге Аристей из Аргоса
  Олимпиада 416 год до н. э. — Эксагент из Акрагаса
  Олимпиада 412 год до н. э. — Эксагент во 2-й раз
  Олимпиада 408 год до н. э. — Евбат из Кирен. Панкратион выиграл Полидам из Скотусс (Фессалия), огромный человек, который убил льва голыми руками и сражался без оружия против вооружённых; он даже останавливал колесницы на полном ходу. Добавлена гонка для колесниц с парой лошадей: победитель Евагор из Элиды.
  Олимпиада 404 год до н. э. — Крокин из Лариссы (Фессалия). Победители: в двойном беге Ласфен из Фив, который обгонял в беге лошадь, в кулачном бою Евкл с Родоса.
  Олимпиада 400 год до н. э. — Минон из Афин. Победители: в борьбе Бавкис из Трезена (Арголида), в кулачном бою Дамарх из Павсании (Аркадия)
  Олимпиада 396 год до н. э. — Евполем из Элиды. Добавлены состязания для трубачей (победитель Тимей из Элиды) и для глашатаев (победитель Кратей из Элиды). Победители: в двойном беге Крокин из Ларисс (Фессалия); в гонках квадриг Киниска из Лаконии
  Олимпиада 392 год до н. э. — Териней из Терины (Элида). Победители: в гонках квадриг Киниска из Лаконии во 2-й раз
  Олимпиада 388 год до н. э. — Сосипп из Дельф. Борьбу выиграл Аристодем из Элиды, которого никто не мог обхватить посередине.
  Олимпиада 384 год до н. э. — Дикон из Сиракуз. Добавлена гонка между колесницами с 4 жеребятами в упряжке: победитель Еврибат из Лаконии. Победители: в долгом беге Сотад с Крита, в кулачном бою Дамоксенид из Мантинеи.
  Олимпиада 380 год до н. э. — Дионисодор из Тарента. Победители: в долгом беге Сотад с Крита во 2-й раз
  Олимпиада 376 год до н. э. — Дамон из Фурии
  Олимпиада 372 год до н. э. — Дамон во 2-й раз
  Олимпиада 368 год до н. э. — Пифострат из Эфеса. Победители: в кулачном бою Аристон из Эпидавра
  Олимпиада 364 год до н. э. — Фокид из Афин в борьбе. Победитель в панкратионе: Сострат из Сикиона, он одержал победы и в следующих 2 Олимпиадах. Игры проводили аркадяне вместо элийцев, элийцы не занесли победителей этой Олимпиады в свои списки.
  Олимпиада 360 год до н. э. — Пор из Кирен
  Олимпиада 356 год до н. э. — Пор во 2-й раз
  Олимпиада 352 год до н. э. — Микрин из Тарента
  Олимпиада 348 год до н. э. — Поликл из Кирен
  Олимпиада 344 год до н. э. — Аристолох из Афин
  Олимпиада 340 год до н. э. — Антикл из Афин
  Олимпиада 336 год до н. э. — Клеомантид из Клетора
  Олимпиада 332 год до н. э. — Еврил из Халкиса
  Олимпиада 328 год до н. э. — Клитон из Македонии. Победители: в долгом беге Агей из Аргоса
  Олимпиада 324 год до н. э. — Микин с Родоса
  Олимпиада 320 год до н. э. — Дамасий из Амфиполя
  Олимпиада 316 год до н. э. — Демосфен из Лаконии
  Олимпиада 312 год до н. э. — Парменид из Митилен
  Олимпиада 308 год до н. э. — Андромен из Коринфа. Победители: в панкратионе Антенор из Афин или Милета, в борьбе Селеад из Спарты
  Олимпиада 304 год до н. э. — Андромен во 2-й раз.
  Олимпиада 300 год до н. э. — Пифагор из Магнесии-на-Меандре. Победитель в борьбе Кер из Аргоса мог оторвать копыта у коров, в панкратионе Никон из Халкиды, в кулачном бою Архип с Лесбоса
  Олимпиада 296 год до н. э. — Пифагор во 2-й раз. Победители: в борьбе Амфиар из Спарты, в панкратионе Никон из Халкиды во 2-й раз, в кулачном бою Каллип с Родоса
  Олимпиада 292 год до н. э. — Антигон из Македонии
  Олимпиада 288 год до н. э. — Антигон во 2-й раз
  Олимпиада 284 год до н. э. — Филомел из Фарсала
  Олимпиада 280 год до н. э. — Лад из Эгия (Ахайя)
  Олимпиада 276 год до н. э. — Идей или Никатор из Кирен
  Олимпиада 272 год до н. э. — Периген из Александрии
  Олимпиада 268 год до н. э. — Селевк из Македонии
  Олимпиада 264 год до н. э. — Филин с Коса. Добавлена гонка колесниц с 2 жеребятами в упряжке: победительница Белистиха из Македонии, гетера Птолемея II.
  Олимпиада 260 год до н. э. — Филин во 2-й раз
  Олимпиада 256 год до н. э. — Аммоний из Александрии. Добавлена гонка с одним жеребёнком: победитель Гиппократ из Фессалии.
  Олимпиада 252 год до н. э. — Ксенофан из Амфисс в Этолии
  Олимпиада 248 год до н. э. — Симил из Неаполя
  Олимпиада 244 год до н. э. — Алкид из Лаконии
  Олимпиада 240 год до н. э. — Эратон из Этолии. Победитель в кулачном бою Клеоксен из Александрии выигрывал без травм на всех основных играх.
  Олимпиада 236 год до н. э. — Пифокл из Сикиона
  Олимпиада 232 год до н. э. — Менесфей из Баркилы
  Олимпиада 228 год до н. э. — Деметрий из Александрии
  Олимпиада 224 год до н. э. — Иолаид из Аргоса
  Олимпиада 220 год до н. э. — Зопир из Сиракуз
  Олимпиада 216 год до н. э. — Дорофей с Родоса. Победитель в панкратионе и кулачном бою: Клитомах из Фив. Победитель в борьбе: Пеаний из Элиды.
  Олимпиада 212 год до н. э. — Кратей из Александрии. Капр из Элиды выиграл борьбу и панкратион подобно Гераклу, потому его звали «второй после Геракла». Победитель в кулачном бою: Клейтомах из Фив.
  Олимпиада 208 год до н. э. — Гераклит с Самоса
  Олимпиада 204 год до н. э. — Гераклид из Саламина на Кипре
  Олимпиада 200 год до н. э. — Пиррий из Этолии. Мосх из Колофона, победитель в кулачном бою среди юношей. Добавлен панкратион среди юношей: победитель Федим из Александрии.
  Олимпиада 196 год до н. э. — Микион из Беотии
  Олимпиада 192 год до н. э. — Агемах из Кизика. Клейтострат с Родоса победил в борьбе, захватывая соперников за шеи.
  Олимпиада 188 год до н. э. — Аркесилай из Мегалополя
  Олимпиада 184 год до н. э. — Гиппострат из Селевкии в Пиерии
  Олимпиада 180 год до н. э. — Онесикрит из Саламина
  Олимпиада 176 год до н. э. — Фимил из Аспенда
  Олимпиада 172 год до н. э. — Демокрит из Мегары
  Олимпиада 168 год до н. э. — Аристандер из Антиссы на Лесбосе
  Олимпиада 164 год до н. э. — Леонид с Родоса
  Олимпиада 160 год до н. э. — Леонид во 2-й раз
  Олимпиада 156 год до н. э. — Леонид в 3-й раз. Аристомен с Родоса был 3-м после Геракла, кто выиграл борьбу и панкратион.
  Олимпиада 152 год до н. э. — Леонид в 4-й раз, он был единственным, кто выиграл 12 олимпийских венков на протяжении 4 Олимпиад.
  Олимпиада 148 год до н. э. — Офон из Сиракуз
  Олимпиада 144 год до н. э. — Алким из Кизика
  Олимпиада 140 год до н. э. — Агнодор из Кизика
  Олимпиада 136 год до н. э. — Антипатр из Эпира
  Олимпиада 132 год до н. э. — Дамон из Дельф
  Олимпиада 128 год до н. э. — Тимофей из Тралл
  Олимпиада 124 год до н. э. — Беот из Сикиона
  Олимпиада 120 год до н. э. — Акусилай из Кирен
  Олимпиада 116 год до н. э. — Хрисогон из Никеи
  Олимпиада 112 год до н. э. — Хрисогон во 2-й раз
  Олимпиада 108 год до н. э. — Никомах из Филадельфии
  Олимпиада 104 год до н. э. — Никодем из Лакедемона
  Олимпиада 100 год до н. э. — Симмий из Селевкии-на-Тигре
  Олимпиада 96 год до н. э. — Пармениск из Коркиры
  Олимпиада 92 год до н. э. — Евдам с Коса. Протофан из Магнесии-на-Меандре был 4-м после Геракла, кто выиграл борьбу и панкратион.
  Олимпиада 88 год до н. э. — Пармениск из Коркиры снова
  Олимпиада 84 год до н. э. — Демострат из Лариссы (Фессалия)
  Олимпиада 80 год до н. э. — Епенет из Аргоса выиграл бег среди юношей. В этот год состязания в беге среди взрослых не проводились, так как Сулла вызвал всех атлетов в Рим.
  Олимпиада 76 год до н. э. — Дион из Кипарисс
  Олимпиада 72 год до н. э. — Гекатомн из Элиды
  Олимпиада 68 год до н. э. — Диокл из Гипопена. Стратоник из Александрии был 5-м после Геракла, кто выиграл борьбу и панкратион.
  Олимпиада 64 год до н. э. — Андрей из Лакедемона
  Олимпиада 60 год до н. э. — Андромах из Амбракии
  Олимпиада 56 год до н. э. — Ламах из Тавромения
  Олимпиада 52 год до н. э. — Анфестион из Аргоса. Марион из Александрии был 6-м после Геракла, кто выиграл борьбу и панкратион.
  Олимпиада 48 год до н. э. — Феодор из Мессены
  Олимпиада 44 год до н. э. — Феодор во 2-й раз
  Олимпиада 40 год до н. э. — Аристон из Фурий
  Олимпиада 36 год до н. э. — Скамандр из Александрии Троадской
  Олимпиада 32 год до н. э. — Аристон из Фурий снова
  Олимпиада 28 год до н. э. — Сопатр из Аргоса
  Олимпиада 24 год до н. э. — Асклепиад из Сидона
  Олимпиада 20 год до н. э. — Авфидий из Патр
  Олимпиада 16 год до н. э. — Диодот из Тианы
  Олимпиада 12 год до н. э. — Диофан из Этолии
  Олимпиада 8 год до н. э. — Артемидор из Фиатиры
  Олимпиада 4 год до н. э. — Демарат из Эфеса
  Олимпиада 1 год н. э. — Демарат во 2-й раз
  Олимпиада 5 год н. э. — Паммен из Магнесии-на-Меандре
  Олимпиада 9 год н. э. — Азиатик из Галикарнаса
  Олимпиада 13 год н. э. — Диофан из Прусы. Аристий из Стратоникеи (Кария) был 7-м после Геракла, кто выиграл борьбу и панкратион.
  Олимпиада 17 год н. э. — Эсхин Глаукий из Милета. Возобновлены давно прекращённые гонки квадриг: победитель Тиберий Цезарь.
  Олимпиада 21 год н. э. — Полемон из Петры
  Олимпиада 25 год н. э. — Дамасий из Кидонии
  Олимпиада 29 год н. э. — Гермоген из Пергама
  Олимпиада 33 год н. э. — Аполлоний из Эпидавра
  Олимпиада 37 год н. э. — Сарапион из Александрии. Никострат из Эгины был 8-м после Геракла, кто выиграл борьбу и панкратион. После этих игр жители Элиды прекратили короновать тех, кто мог достичь такой победы.
  Олимпиада 41 год — Евбулид из Лаодикеи
  Олимпиада 45 год — Валерий из Митилен
  Олимпиада 49 год — Афенодор из Эгиума
  Олимпиада 53 год — Афенодор во 2-й раз
  Олимпиада 57 год — Калликл из Сидона
  Олимпиада 61 год — Афенодор из Эгиума в 3-й раз
  Олимпиада 65 год — Трифон из Филадельфии. Эти игры сместились по времени на 2 года, потому что Нерон пожелал отложить их до своего визита в Грецию. Нерон был увенчан венком в состязаниях глашатаев и актёров, а также в гонках колесниц.
  Олимпиада 69 год — Полит из Керама. Победитель в панкратионе: Артемидор из Тралл.
  Олимпиада 73 год — Родон из Ким (или Феодот)
  Олимпиада 77 год — Стратон из Александрии
  Олимпиада 81 год — Гермоген из Ксанфа (Ликия)
  Олимпиада 85 год — Аполлофан Папис из Тарса (Киликия)
  Олимпиада 89 год — Гермоген из Ксанфа (Ликия)во 2-й раз
  Олимпиада 93 год — Аполлоний из Александрии (или Гелиодор)
  Олимпиада 97 год — Стефан из Каппадокии
  Олимпиада 101 год — Ахилл из Александрии
  Олимпиада 105 год — Феон Смарагд из Александрии
  Олимпиада 109 год — Каллист из Сиды. Возобновлены состязания наездников.
  Олимпиада 113 год — Евстол из Сиды
  Олимпиада 117 год — Исарион из Александрии
  Олимпиада 121 год — Аристей из Милета
  Олимпиада 125 год — Дионисий Самевмид из Александрии
  Олимпиада 129 год — Дионисий Самевмид, вторично
  Олимпиада 133 год — Лука из Александрии
  Олимпиада 137 год — Эпидавр Аммоний из Александрии
  Олимпиада 141 год — Дидим (?) Клидей из Александрии
  Олимпиада 145 год — Кранай из Сикиона
  Олимпиада 149 год — Аттик из Сард
  Олимпиада 153 год — Деметрий с Хиоса
  Олимпиада 157 год — Эр с Хиоса
  Олимпиада 161 год — Мнасибул из Элатеи
  Олимпиада 165 год — Эфалид из Александрии
  Олимпиада 169 год — Евдемон из Александрии
  Олимпиада 173 год — Агафоп с Эгины
  Олимпиада 177 год — Агафоп с Эгины, вторично
  Олимпиада 181 год — Анубион Фейд из Александрии
  Олимпиада 185 год — Герон из Александрии
  Олимпиада 189 год — Магн из Кирены (или Либик)
  Олимпиада 193 год — Исидор из Александрии (или Артемидор)
  Олимпиада 197 год — Исидор из Александрии (вторично)
  Олимпиада 201 год — Александр из Александрии
  Олимпиада 205 год — Эпиник Кинас из Кизика
  Олимпиада 209 год — Саторнил из Гортины на Крите
  Олимпиада 213 год — Гелиодор Тросидамант из Александрии
  Олимпиада 217 год — Гелиодор Тросидамант, вторично

Дальнейшие данные Евсевий, как он признаётся в своей «Хронике», не смог отыскать, однако известны и более поздние разрозненные записи. Смещённый римлянами царь Армении Вараздат стал победителем в кулачном бою на  Олимпиаде в 385 году. Последний известный победитель Олимпиады — Аврелий Зопир ( Олимпиада, 385 год, кулачный бой среди эфебов, и последняя,  Олимпиада, 393 год, кулачный бой среди взрослых атлетов).

См. также 
 Хронология

Примечания

Литература 
 The Greek Olympiads  by Eusebius
 

Календарь
Хронологии
Античность